Чемпионат Польши 1982 — 39-е первенство, которое проходило с 13 по 28 февраля в Зелёна-Гура.

В матче за первое место, проходившем в Ченстохова, победил Я. Адамский со счётом 2½ : 1½ (+1 =3).

Таблица

Ссылки 
 XXXIX Szachowe Mistrzostwa Polski Zielona Góra 1982
 39. Indywidualne Mistrzostwa Polski Mężczyzn w Szachach (www.szachypolskie.pl)

1982 год в шахматах
Чемпионаты Польши по шахматам